Campus del Baix Llobregat, campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Castelldefels (Baix Llobregat)
 Comitè de la Bretanya Lliure, moviment polític històric de Bretanya
 Aprenentatge basat en ordinador (del seu nom en anglès Computer-Based Learning), forma de tecnologia educativa basada en l'ús dels ordinadors
 .cbl també és l'extensió dels fitxers de programa del COBOL, llenguatge de programació